Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w kategorii poniżej 63 kg toczyła się w dniu 22 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 18 zawodniczek. Nie było wśród nich reprezentantki Polski.

Drabinka turniejowa

Repasaże

Pierwsza runda

Dalsze rudny 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010